Гран-при Хассана II 2014 — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 13 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Робредо
 в парном разряде —  Юлиан Ноул и  Филип Полашек

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Кевин Андерсон (№ 19 в мире на тот момент). Однако ни южноафриканец, ни вторая ракетка турнира — француз Гаэль Монфис не смогли побороться за титул: Андерсон проиграл уже на старте, а Монфис и вовсе снялся с соревнований незадолго до своего первого матча. Сам же турнир, во второй раз за последние три сезона свёлся к матчу между двумя испанцами: четвёртой ракеткой посева Марселем Гранольерсом и восьмой — Гильермо Гарсией-Лопесом. Более возрастной Гарсия-Лопес оказался сильнее, выиграв свой первый с октября 2010 года титул на соревнованиях основного тура ATP и впервые с мая 2009 года победив на грунтовом соревновании такого уровня.

Парный турнир привлёк к себе несколько статусных дуэтов, но до решающего матча добрался лишь один из них — альянс Жан-Жюльен Ройер / Хория Текэу, в итоге и взявший титул. Соперниками по финалу стала пара Томаш Беднарек / Лукаш Длоуги, переигравшая на предварительных стадиях два сеянных дуэта. Беднарек, при этом, уступил свой четвёртый финал подобного статуса за четыре попытки.

Из трио чемпионов предыдущего розыгрыша в 2014 году свою победу не защищал не один из теннисистов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Гильермо Гарсия-Лопес обыграл  Марселя Гранольерса со счётом 5-7, 6-4, 6-3.
 Гарсия-Лопес выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гранольерс уступает 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу обыграли  Томаша Беднарека /  Лукаша Длоуги со счётом 6-2, 6-2.
 Ройер выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2014

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2014 года
2014